WNN ist die Abkürzung für:

 Westfälische Neueste Nachrichten, ehemalige in Bielefeld erschienene Zeitung
 Wiener Neueste Nachrichten, Titel mehrerer ehemaliger österreichischer Zeitungen
 World News Now, US-amerikanisches Fernsehnachrichtenprogramm
 World Nuclear News, ein Online-Nachrichtenservice der World Nuclear Association

Abkürzung